Lido – mała wyspa w Wenecji;
 lido – pojęcie geomorfologiczne;
 lido – rodzaj basenu kąpielowego;
 Lido – kabaret na Champs-Élysées w Paryżu.
 Lido – zespół muzyczny grający Nu-Tone, Hardcore (Polska)